Bouter ist der Familienname folgender Personen:

 Jasper Bouter (* 1996), niederländischer Beachvolleyballspieler
 William Bouter (1895–1970), niederländischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Nellore